Nigerian Stock Exchange est la principale bourse du Nigeria. Son principal indice boursier est le Nigeria Stock Exchange All Share. La bourse a été créé en 1960, sous le nom de Lagos Stock Exchange, avant de changer pour le nombre actuel en 1977.

Histoire 
Elle est fondée en 1960 en tant que Bourse de Lagos, Lagos Stock Exchange en anglais. Elle prend le nom de Bourse Nigériane ou Bourse du Nigeria Nigerian Stock Exchange en décembre 1977.

Références 

Bourse en Afrique
Lagos
Finance au Nigeria